ФК Паниониос () је грчки фудбалски клуб из Атине, који игра у Суперлиги Грчке.

Клуб је један од најстаријих фудбалких клубова Грчке, основан 1890. године, а данашње име носи од 1922.

Успеси клуба 
 Куп Грчке
 Победник (2): 1979, 1998.
 Финалиста (4): 1952, 1961, 1967, 1989.

 Балкански куп
 Победник (1): 1971.
 Финалиста (1): 1986.

Паниониос у европским такмичељима

Збирни европски резултати 
Стање 31. децембар 2008.

Спољашње везе 

 Званични вебсајт 
 УЕФА Профил

П
Спорт у Атини